Фінал Кубка Німеччини з футболу 2008 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2007—2008 відбувся 19 квітня 2008 року. У поєдинку зустрілися дортмундська «Боруссія» та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 2:1 у додатковий час здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2008 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Квітень 2008
2008 у німецькому спорті